WLF est un code qui signifie :
 Wallis-et-Futuna, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays).

WLF est un sigle qui peut faire référence à :
 Loi de Williams, Landel et Ferry. Voir Principe d'équivalence temps-température.

Code